Rossweidbächli – vom schweizerdeutschen Wort Rossweid für Pferdeweide – ist ein Gewässername im Kanton Zürich:

 Rossweidbächli (Chatzenbach), linker Zufluss des Chatzenbachs (zur Töss) bei Kehlhof (Turbenthal), Bezirk Winterthur
 Rossweidbächli (Ringwilerbach), rechter Zufluss des Ringwilerbachs (zum Wildbach) bei Ringwil (Hinwil), Bezirk Hinwil

Siehe auch:
 Rossweidbach